LBC steht für:
 Albanian Airlines (ICAO-Code), albanische Fluggesellschaft
 Flughafen Lübeck (IATA-Flughafencode)
 Labour Broadcasting Comitee, sozialistischer Hörfunksender im London der 1940er Jahre
 Lao Brewery Company, laotische Brauerei
 Large Binocular Camera, Namensbestandteil von Kameras am Large Binocular Telescope
 Laurentian Bank of Canada
 LBC-MVP Sports Foundation Cycling Team, philippinisches Radsportteam (UCI-Code)
 LBC Radio, Radiosender in London
 Lebanese Broadcasting Corporation
 Left Book Club, britische Buchgemeinschaft
 Leipziger BC 1893, deutscher Fußballverein
 Lichtenrader BC 25, deutscher Fußballverein
 London Bible College, früherer Name der englischen Hochschule London School of Theology
 Long Beach California, siehe Long Beach (Kalifornien)
 Lübecker Ballspiel Club, Vorgängerverein des 1. FC Phönix Lübeck
 Ludwig Bölkow Campus
 Ludwig Boltzmann Cluster, Einrichtung der Ludwig Boltzmann Gesellschaft in Wien

lbc steht für:
 Lakkia (ISO-639-3-Code), Tai-Kadai-Sprache in Jinxiu im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang-Nationalität in China

Siehe auch:

LBC